Robert Fortune est un nom notamment porté par :
 Robert Fortune (1812-1880), botaniste britannique ;
 Robert Fortune (), metteur en scène français.